Strombeek, een verstedelijkt dorp in de gemeente Grimbergen
Strombeek, een andere naam voor de Tangebeek